IFK Karlshamn är en svensk fotbollsklubb baserad i Karlshamn.

Idrottsföreningen Kamraterna Karlshamn grundades den 22 juli 1906. Klubben hade under de första åren - förutom fotboll - även friidrott, simning, rodd, skytte, tennis och gymnastik. Under 1920-talet kom sektioner inom boxning, brottning, handboll, orientering och bandy.

Fotboll är nu den huvudsakliga verksamheten och den första matchen spelades mot ett utländskt lag den 12 augusti 1907. IFK Karlshamn spelar 2012 i Division 4 Blekinge, vilket är nivå sex i det svenska seriesystem. De spelar sina hemmamatcher på Vägga IP i Karlshamn.

Klubben är med i Blekinge Fotbollförbund. IFK Karlshamn har deltagit i Svenska cupen 20 gånger.

Säsonger

Referenser

Externa länkar  
 IFK Karlshamn - Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 1906